Marcinowski ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Marcinowski (1834–1899), Jurist in der preußischen Finanzverwaltung
 Jaroslaw Marcinowski (1868–1935), Arzt und Psychoanalytiker
 Kurt Marcinowski (1882–1945), deutscher Politiker (DNVP)
 Ryszard Marcinowski (1946–2010), polnischer Geologe und Paläontologe
 Stefan Marcinowski (* 1953), deutscher Chemiker und Manager; von 1997 bis 2012 Mitglied des Vorstands der BASF SE